Иван Кондратьевич Аничков (1793―1857) — переводчик, .

Биография 
Из небогатой дворянской семьи. Службу начал сенатским регистратором в Министерстве юстиции (1814), затем перевёлся в Коллегию иностранных дел (1817). Прикомандирован к Канцелярии петербургского военного губернатора М. А. Милорадовича (1818―1820), где познакомился с Ф. Н. Глинкой, который ввёл его в Вольное общество любителей российской словесности (сотрудник ― с 1818, действительный член ― с начала 1821). Аничков выполнял обязанности библиотекаря Общества, принимал активное участие в благотворительной деятельности. В середине 1823 года вместе с , О. М. Сомовым, Н. А. Бестужевым, А. О. Корниловичем вошёл в собиравшийся у К. Ф. Рылеева «домашний комитет», которому удалось изыскать способы преодоления финансовых и издательских трудностей Общества.

Вклад Аничкова в издаваемый Обществом журнал «Соревнователь просвещения и благотворения. Труды вольного общества любителей российской словесности» составили преимущественно переводные статьи из французских изданий и несколько стихотворений. Более важное значение имели речи Аничкова «Сердечная дань памяти Державина» (1818) и «Ломоносов» (1822), в которых он акцентировал гражданские мотивы поэзии XVIII в. После распада Общества имя Аничкова надолго исчезло из печати. С 1832 года он ― начальник отдела Департамента внешних сношений Министерства иностранных дел Российской империи. После непродолжительной отставки (1842―1845) был цензором иностранных изданий при Петербургском почтамте (дослужился до чина действительного статского советника).

Примечания

Литература 
 

Русские писатели XIX века